7307 Takei – asteroide della fascia principale
 George Takei – attore statunitense di origine giapponese
 Hiroyuki Takei – fumettista giapponese
 Takuya Takei – calciatore giapponese

Pagine correlate

 Takeo (disambigua)